

Anno 
 257 o 257 a.C.

Matematica 
 257 (numero)